Влади́мир Винниче́нко: Винниченко, Владимир Кириллович (1880—1951) — украинский и советский политический и общественный деятель, революционер, писатель, драматург, художник.
 Винниченко, Владимир Семёнович (епископ Варсонофий; род. 1961) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии.